{{Ficha de noble
|nombre = Sofía Dorotea de Prusia
|título = Margravina consorte de Brandeburgo-Schwedt
|reinado = 10 de noviembre de 1734-13 de noviembre de 1765
|predecesor = Juana Carlota de Anhalt-Dessau
|sucesor = Leopoldina María de Anhalt-Dessau
|imagen = Sophia Dorothea of Prussia, margravine of Brandenburg-Schwedt.jpg
|tamaño de imagen = 250px
|nombre completo = Sofía Dorotea María
|fecha de nacimiento = 25 de enero de 1719
|lugar de nacimiento =  Berlín, Reino de Prusia
|fecha de defunción = 13 de noviembre de 1765 (46 años)
|lugar de defunción = Schwedt, Margraviato de Brandeburgo-Schwedt
|lugar de entierro = Pabellón Berlischky, Schwedt
|consorte = Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt
|descendencia =
 Federica
 Isabel Luisa
 Jorge Felipe
 Felipa
 Jorge Federico 
|casa real = Hohenzollern
|padre = Federico Guillermo I de Prusia
|madre = Sofía Dorotea de Hannover
}}

Sofía Dorotea María de Prusia (en alemán, Sophie Dorothea Marie von Preußen; Berlín, 25 de enero de 1719-Schwedt, 13 de noviembre de 1765), princesa de Prusia, fue hija del rey Federico Guillermo I de Prusia y de la reina consorte Sofía Dorotea de Gran Bretaña. Por matrimonio, era margravina de Brandeburgo-Schwedt.

Biografía
Sofía Dorotea fue una de los catorce hijos del rey Federico Guillermo I de Prusia y de Sofía Dorotea de Gran Bretaña, hija del rey Jorge I de Gran Bretaña. Entre sus hermanos se contaban el rey prusiano Federico II el Grande y la reina de Suecia, Luisa Ulrica. 

Se casó con el margrave Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt, hijo de Felipe Guillermo, margrave de Brandeburgo-Schwedt, y de la princesa Juana Carlota de Anhalt-Dessau. Tuvieron cinco hijos:

 Federica Sofía (1736-1798), casada con el duque Federico II Eugenio de Wurtemberg.
Isabel Luisa (1738-1820), casada con su tío, Augusto Fernando de Prusia.
Jorge Felipe (1741-1742), murió en la infancia.
Felipa (1745-1800), casada con el landgrave Federico II de Hesse-Kassel.
Jorge Federico (1749-1751), murió en la infancia.

Federico Guillermo era 19 años mayor que Sofía Dorotea, y era llamado el "margrave loco" debido a sus travesuras y modales groseros. El matrimonio no era feliz, y finalmente cada uno vivió en lugares separados.

Ancestros

Enlaces externos 

Sofia Dorotea
Princesas de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Nacidos en Berlín